Rusland
 Zjoeravlinka - dorp in de oblast Koersk

 Oekraïne
 Zjoeravlynka (Dnjepropetrovsk) - dorp in de oblast Dnjepropetrovsk
 Zjoeravlynka (Kirovohrad) - dorp in de oblast Kirovohrad
 Zjoeravlynka (district Naroditski) - dorp in de oblast Zjytomyr
 Zjoeravlynka (district Radomysjlski) - dorp in de oblast Zjytomyr